Mužská čtyřhra Australian Open 2022 probíhala ve druhé polovině ledna 2022. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu konaného v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byla chorvatsko-slovenská dvojice Ivan Dodig a Filip Polášek, jejíž členové nestartovali společně. Dodig nastoupil po boku Brazilce Marcela Mela, s nímž ve druhém kole nestačil na Italy Simona Bolelliho a Fabia Fogniniho. Spoluhráčem Poláška se stal Australan John Peers. Ve čtvrtfinále však podlehli španělsko-argentinskému duu Marcel Granollers a Horacio Zeballos.

Vítězi se stali Australané Thanasi Kokkinakis s Nickem Kyrgiosem, kteří ve finále zdolali krajany Matthewa Ebdena s Maxem Purceleml po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. V utkání nečelili ani jednomu brejkbolu. V mužském tenise získali první grandslamovou trofej při čtvrtém společně odehraném majoru. Na předchozích třech turnajích přitom vyhráli jediný zápas. Navázali tak na společný triumf z juniorky Wimbledonu 2013. Každý z nich si připsal druhý titul ze čtyřhry okruhu ATP Tour.  Jako první pár otevřené éry ovládli Australian Open po obdržení divoké karty a stali se první australskou dvojicí, která vybojovala trofej od Woodbridge s Woodfordem v roce 1997. Ti jim během ceremoniálu předali pohár. Do finále australského grandslamu postoupili poprvé od roku 1980 pouze Australané.

Kyrgios s Kokkinakisem během turnaje bavili diváky včetně kontroverzních projevů, čímž vyvolávali smíšené emocionální reakce publika. V průběhu finále si dokonce vyžádali vyvedení tří diváků z arény.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (2. kolo) 
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinále)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo) 
  John Peers /  Filip Polášek (čtvrtfinále) 
  Tim Pütz /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (1. kolo) 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (3. kolo) 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo) 
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (čtvrtfinále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1. kolo) 
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (3. kolo) 
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (3. kolo) 
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (1. kolo) 
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (3. kolo) 
  Andrej Golubjev /  Franko Škugor (1. kolo, skreč)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

mužská čtyřhra